Ernst-Thälmann-Denkmal steht für:
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Berlin)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Rochlitz)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Naumburg)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Stralsund)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Torgau)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Weimar)
 Ernst-Thälmann-Denkmal (Moskau) am Ostausgang der Metrostation Aeroport in Moskau

Siehe auch:
 Ernst-Thälmann-Gedenkstätte